Copa Ramon Castilla (Copa Mariscal Ramón Castilla) – rozgrywany w latach 1972–1978 turniej towarzyski między reprezentacjami Peru i Argentyny w piłce nożnej.

Zwycięzcy 
 1972-1973 : 
 1976 : 
 1978 :

Bibliografia